Роковое наследство () — бразильский телесериал 1996 года, режиссёр Карлос Араужо
 Роковое наследство — российский телесериал 2013 года, режиссёр Сергей Бобров
 Роковое наследство () — австралийский фильм 1993 года, режиссёр Мюррэй Фэйхи
 Роковое наследство — российский фильм 2014 года, режиссёр Евгений Лаврентьев